Tällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tällsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (68,8 ha)
Tällsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 
Tällsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (16,6 ha)
Tällsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 705901-158471), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (25,5 ha)
Tällsjön (Anundsjö socken, Ångermanland, 706875-159951), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn